Riodeva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riodeva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Riodeva (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar